Kleusberg steht für:
 Kleusberg (Unternehmen), deutscher Modul- und Systemgebäudehersteller

Kleusberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kleusberg (* 1949), deutscher Geodät
 Herbert Kleusberg (1914–1997), Berliner Politiker (SPD)